Вигда́рия Эфраи́мовна Хаза́нова (урождённая Лойтер; 1 января 1924, Москва — 28 января 2004, Москва) — советский искусствовед, историк искусства. Специалист в области архитектуры русского авангарда.

Биография 
Вигдария Лойтер родилась 1 января 1924 года в Москве.

В 1947 году окончила искусствоведческое отделение филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 1947—1949 годах работала искусствоведом в отделе художественных и отделочных работ Управления строительства Дворца Советов. В 1949—1957 годах — научный сотрудник отдела советской архитектуры Государственного музея русской архитектуры имени А. В. Щусева. С 1958 года — в Институте истории искусств АН СССР (после 1991 года — Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации).

В 1965 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата искусствоведения по теме «Из истории советской архитектуры первых послереволюционных лет: (Гражданская архитектура РСФСР). 1917—1925 гг.»

В 1996 году защитила диссертацию на соискание степени доктора искусствоведения по теме «Опыт изучения истории советской архитектуры 1917—1932 гг.»

Семья 
 Муж — Давид Борисович Хазанов, советский архитектор. Один из теоретиков хрущёвской стандартизации в архитектуре.
 Сын — Михаил Давыдович Хазанов (р. 1951), советский и российский архитектор.

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вигдария Хазанова в Российской еврейской энциклопедии

Искусствоведы России
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Искусствоведы СССР
Историки архитектуры
Исследователи русского авангарда
Сотрудники Музея архитектуры имени Щусева
Сотрудники Государственного института искусствознания
Авторы книг по архитектуре из России